Světelný týden (angl. Light Week) je jednotkou délky, která je definována jako vzdálenost, kterou urazí světlo v absolutním vakuu za jeden celý týden (7 dní, z nichž každý má 86 400 sekund), nebo 181 314 478 598 400 m. Tato hodnota je přesná, protože metr je ve skutečnosti definován z hlediska rychlosti světla.

Vzdálenosti ve světelných týdnech 
Světelný týden není příliš často používanou jednotkou, protože existuje jen několik astronomických objektů v takové vzdálenosti. Oběžné dráhy objektů vnější části sluneční soustavy se lépe měří použitím světelných dnů nebo světelných hodin, zatímco mezihvězdné vzdálenosti spadají do měřítka světelných let. Předpokládá se, že Oortův oblak se rozprostírá do vzdálenosti 41 až 82 světelných týdnů od Slunce.

Další jednotky 
Další jednotky, související se světelným týdnem, jsou světelný rok, světelný měsíc, světelný den, světelná hodina, světelná minuta, světelná sekunda.

Externí odkazy 
vzdálenosti ve vesmíru 

Jednotky délky
Astronomické jednotky
Týden